Lothringisch kann sich beziehen auf:

die Region Lothringen
das historische Herzogtum Lothringen
die in der Region Lothringen gesprochenen germanischen Dialekte, siehe Lothringisch (fränkisch)
die in der Region Lothringen gesprochenen romanischen Dialekte, siehe Lothringisch (romanisch).